JMule — свободный клиент к файлообменной сети eDonkey 2000, написанный на Java. JMule распространяется под лицензиеи GNU GPL, JMule поддерживает Java SE 6 или выше. Интерфейс пользователя построен на библиотеках Swing и SWT.

Разработка 
JMule активно разрабатывается большей частью свободным ПО. Как среда разработки программного обеспечения используется Eclipse с поддержкой AspectJ. Команда разработчиков выпускает ночные сборки на нерегулярной основе. В настоящий момент разработка сфокусирована на поддержку Kad DHT и кода работы с сетевой инфраструктурой.

См. также 
 iMule — Защищенный кроссплатформенный клиент для сетей I2P и Kad сетей

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный форум
 Снимки экрана
 SourceForge страница
 Ночные сборки JMule

Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Свободные файлообменные клиенты
Edonkey-клиенты